Le elezioni comunali in Liguria del 2007 si tennero il 27-28 maggio (con ballottaggio il 10-11 giugno).

Genova

Genova

Chiavari

Rapallo

Imperia

Ventimiglia

La Spezia

La Spezia 

Liguria
2007